City Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 City Point (Connecticut)
 City Point (Florida)
 City Point (Maine)
 City Point (Massachusetts)
 City Point (Virginia)
 City Point (Wisconsin), im Jackson County
 City Point (Town), Town(ship) im Jackson County, Wisconsin

Gebäude:
 CityPoint, Wolkenkratzer in London
 City Point Tower 1, Wolkenkratzer in New York City
 City Point (Brooklyn), gemischt genutzter Gebäudekomplexes in Brooklyn, New York City

City Point bzw. City-Point ist der Name folgender Einkaufszentren in Deutschland:
 City Point & Drehscheibe Bochum
 City-Point Kassel
 City-Point Nürnberg, ein 1999 eröffnetes Einkaufszentrum der ECE Projektmanagement